Трансформирующий ростовой фактор - название, которым могут обозначать:
Трансформирующий ростовой фактор-альфа
Белки суперсемейства трансформирующего ростового фактора-бета
В том числе три изоформы трансформирующего ростового фактора-бета (TGF-β1, TGF-β2, TGF-β3)
Активин
GDF15
Нодал
Шесть костных морфогенетических белков (BMP2-BMP7)
Антимюллеровский гормон

Вышеуказанные молекулы отличаются как по структуре и генам, так и по механизмам действия.

Белки